Finalspelet i Players Tour Championship 2011/2012 var en rankingturnering i snooker som spelades 14–18 mars 2012 i Bailey Allen Hall i Galway, Irland. Hit kvalificerade sig de bästa spelarna från Players Tour Championship som avgjordes säsongen 2011/2012.

__INNEHÅLLSFÖRTECKNING__

Resultat

Huvudturnering

Final

Kvalificering för finalspelet 
De 24 spelare som spelat in mest pengar och dessutom deltagit i minst tre brittiska och tre europeiska deltävlingar kvalificerade sig för finalspelet. De åtta spelarna som toppade listan fick stå över första omgången och gick direkt in i åttondelsfinalen, medan övriga 16 spelare möttes i första omgången.

Källor

Referenser

Externa länkar 
Top Cuemen set for Galway

2012 i Irland
Snookersäsongen 2011/2012
Players Tour Championship